Allgemeinverständnis beschreibt:

im allgemeinen Sprachgebrauch wird darunter einerseits Allgemeinwissen als auch andererseits der sog. common sense verstanden
im soziologischen Sinne versteht man darunter die in einer Gemeinschaft geteilten Werte, Normen und Ansichten
im technisch-naturwissenschaftlichen Sinn versteht man darunter das mathematische Verständnis